L'expression « cathédrale d'Anchorage » peut désigner :
 la cathédrale de la Sainte-Famille d'Anchorage, église-mère de l'archidiocèse d'Anchorage de l'Église catholique ;
 la , devenue cocathédrale du diocèse d'Anchorage en 2014.

Anchorage